LEGO City é um tema dos brinquedos LEGO. Lançado em 1977, é centrado no universo urbano e seus personagens.

Alguns aficcionados não o consideram um tema em si, mas sim uma designação genérica que abrange vários conjuntos, compatíveis entre si. O tema compreende três sub-temas: LEGO Town, LEGO City e World City (2004).

A LEGO City compreende também os temas Polícia, Bombeiros, Construção, e outros. Um critério muito importante o da compatibilidade visual entre os conjuntos e a sua verosimilhança com realidades observáveis na vida quotidiana de um aglomerado urbano.

O tema LEGO Train não é compreendido dentro do City, por possuir características específicas que o particularizam.

Aviso,edite e coloque esta imagem: http://images.brickset.com/sets/images/60047-1.jpg

Ligações externas 
 Página Oficial

Temas de Lego

sv:Lego#Lego City